Le  est un bâton utilisé en arts martiaux.
 Un  est la dimension d'un tatami.
 Jô est le surnom d'un joueur de football.
 Jô, rivière du Comminges, affluent de la Garonne.